Manak kan syfta på följande platser:

Iran 

 Jazīreh-ye ‘Alī Yūsef, ö, Fars,

Sverige 

 Mának, berg, Norrbottens län, 

Robotskapade Iranförgreningar